Denni – nome proprio di persona maschile
 Denni – calciatore brasiliano
 Denni la pulce – uno dei nomi italiani del protagonista della striscia a fumetti statunitense Dennis the Menace

Pagine correlate 
Denny